Édité par le Laboratoire ELLIADD aux Presses Universitaires de Franche-Comté (collection Annales Littéraires), Semen a été fondé en 1983 par Thomas Aron et Jean Peytard. Semen, revue de sémiolinguistique des textes et discours, pose un espace de dialogue et de réflexion, dans le champ des sciences du langage. 

Les relations de l'analyse du discours, de la linguistique textuelle, de la sémiotique avec différentes disciplines des sciences humaines connexes telles que la psychanalyse, la philosophie, la sociologie, les sciences politiques sont prises en compte. Les problématiques de la textualité et de la discursivité, les relations interdiscursives et intersémiotiques, la perspective de la réception et de l'interprétation, l'élaboration d'outils d'analyse, les modalités de la construction du sens constituent des pôles d'intérêt constants.

Thèmes abordés 

Les disciplines majoritaires visées par la revue sont :
 analyse du discours, 
 linguistique textuelle, 
 sémiotique littéraire et non littéraire, 
 rhétorique, 
 stylistique, 
 pragmatique

La revue est disponible en texte intégral sur le portail OpenEdition Journals ; elle est propulsée par le CMS libre Lodel.

Numéros disponibles en ligne 

 43-2018 : Le rituel politique en discours - Émergences, variations, régularités
 42-2017 : Le discours hypertextualisé - Problématique de renouvellement des pratiques d'écriture et de lecture
 41-2017 : L'énonciation éditoriale
 40-2015 : Politesse et violence verbale détournée
 39-2015 : Discours et contre-discours dans l’espace public
 38-2015 : Pragmatique de la répétition
 37-2014 : Approches discursives des récits de soi
 36-2013 : Les nouveaux discours publicitaires
 35-2013 : Modes de sémiotisation et fonctions argumentatives des émotions
 34-2012 : Texte, discours, interactions. Nouvelles épistémologies
 33-2012 : Les notes manuscrites de Benveniste sur la langue de Baudelaire
 32-2011 : Épistémologie et éthique de la valeur: du sémiotique au rhétorique (et retour)
 31-2011 : Polémiques médiatiques et journalistiques - Le discours polémique en question(s)
 30-2011 : Les langages de l'idéologie. Études pluridisciplinaires
 29-2010 : La théorie du discours. Fragments d'histoire et de critique
 28-2009 : Valeurs et enjeux des écrits de travail
 27-2009 : Critical Discourse Analysis I. Les notions de contexte et d’acteurs sociaux
 26-2008 : Médiaculture et médiacritique
 25-2008 : Le discours de presse au dix-neuvième siècle : pratiques socio-discursives émergentes
 24-2007 : Linguistique et poésie : le poème et ses réseaux
 23-2007 : Sémiotique et communication. Etat des lieux et perspectives d'un dialogue
 22-2006 : Énonciation et responsabilité dans les médias
 21-2006 : Catégories pour l'analyse du discours politique
 20-2005 : Le rapport de place dans l'épistolaire
 19-2005 : L'ordre des mots
 18-2004 : De la culture orale à la production écrite : littératures africaines
 17-2004 : Argumentation et prise de position : pratiques discursives
 16-2003 : Rythme de la prose
 15-2002 : Figures du discours et ambiguïté
 14-2002 :Textes, Discours, Sujet
 13-2001 : Genres de la presse écrite et analyse de discours
 12-2000 : Répétition, altération, reformulation dans les textes et discours
 11-1999 : Vers une sémiotique différentielle
 10-1995 : Sémiotique(s) de la lecture
 9-1994 : Texte, lecture, interprétation
 8-1993 : Configurations discursives
 5-1993 : La médiacritique littéraire - Radiophonie, télévision
 4-1989 : Texte littéraire et référenciation
 3-1987 : La réécriture du texte littéraire
 2-1985 : De Saussure aux média - Théorie, Méthodes, Discours
 1-1983 : Lecture et lecteur

Voir également

Liens externes 
 
 Site de la revue
 Site des Presses universitaires de Franche-Comté

Revue de linguistique
Revue de philosophie
Revue de sociologie
Revue adhérente à OpenEdition Journals